Теком () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Tekom c майяйского языка можно перевести как: низменная местность.

Площадь муниципалитета равна 273 км², что составляет 0,69 % от площади штата, а максимальная высота равна 30 метрам над уровнем моря.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Кункунулем и Вальядолидом, на востоке с Чичимилой и Тишкакалькупулем, на юге с Чикинцонотом, и на западе с Чанкомом.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1920 году, в его состав входит 10 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 Сельское хозяйство и скотоводство — 55,1 %: на полях выращивается кукуруза, фасоль, фрукты, овощи, перец чили и арбузы. Животноводство представлено разведением свиней и крупного рогатого скота, а также домашней птицей.
 Производство и строительство — 22,3 %;
 Торговля, сферы услуг и туризма — 21,3 %.
 Безработные — 1,3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 90,1 км;
 электрификация: 94,5 %;
 водоснабжение: 98,8 %;
 водоотведение: 71,9 %.

Туризм 
Основными достопримечательностями являются церкви Апостола Петра и Святого Франсиска, построенные в XVII веке.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана